Hamamelidoideae — підродина квіткових рослин родини чарівногоріхових (Hamamelidaceae).

Роди 
 Corylopsis
 Dicoryphe
 Distyliopsis
 Distylium
 Embolanthera
 Eustigma
 Fortunearia
 Fothergilla
 Hamamelis
 Loropetalum
 Maingaya
 Matudaea
 Molinadendron
 Neostrearia
 Noahdendron
 Ostrearia
 Parrotia
 Parrotiopsis
 Sinowilsonia
 Sycopsis
 Trichocladus
 Fortunearites
 Hamawilsonia

Посилання 
 Manchester, S.R. 1994. Fruits and seeds of the Middle Eocene Nut Beds flora, Clarno Formation, Oregon. Palaeontographica Americana 58: 1–205.  PDF
 Benedict, J.C., Pigg, K.B. & DeVore, M.L. 2008. Hamawilsonia boglei gen. et sp. nov. (Hamamelidaceae) from the Late Paleocene Almont Flora of Central North Dakota. International Journal of Plant Sciences 169(5): 687—700. 

Чарівногоріхові
Підродини рослин